Кубок Европы по пляжному футболу 2010 — 12-й розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Турнир второй год подряд прошёл в Риме с 4 июня по 6 июня 2010 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Впервые победу на нём одержала сборная России.

Участники

Результаты

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Матчи за 5 - 8 места

Полуфиналы с 5-го по 8-е место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Чемпион

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Кубок Европы по пляжному футболу 2010 на сайте www.beachsoccer.ru

2010
Международные спортивные соревнования в Риме
Футбол в Италии в 2010 году
Июнь 2010 года